Comitatul Brunswick sau Brunswick County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

Comitate din Statele Unite 

 Comitatul Brunswick, statul  -- (Formate NC -- Categorie și format) și
 Comitatul Brunswick, statul  -- (Formate VA -- Categorie și format).

Alte articole similare 

 Brunswick (dezambiguizare)
 Bruns (dezambiguizare)
 Wick (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii